Valladolid, città della Spagna capoluogo della provincia omonima
Provincia di Valladolid, provincia della Spagna nella comunità autonoma di Castiglia e León
Valladolid, municipalità delle Filippine nella Provincia di Negros Occidental
Valladolid, comune dell'Honduras nel Dipartimento di Lempira
Valladolid, città del Messico nello Yucatán